El término swap o Swap (en inglés, permutación o intercambio) puede referirse a:
 En cualquier ámbito, está muy extendida su utilización para hacer referencia al trueque o intercambio de cualquier material.
 En informática, al espacio de intercambio de un disco.
 En finanzas, al contrato de intercambio a futuro o permuta financiera.
 Swap, un juego creado por Phelios, Inc.
 Swap también se refiere a un cambio de motor